Reint Hendrik de Vos van Steenwijk (1755-1836), lid Vergadering van Notabelen, lid Provinciale Staten van Overijssel
Reint Hendrik de Vos van Steenwijk (1803-1875), lid Provinciale Staten van Overijssel, wethouder De Wijk
Reint Hendrik de Vos van Steenwijk (1885-1964), Eerste Kamerlid, Commissaris van de Koningin